Zlata (miasto Prokuplje) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Zlata (Rumunia) – wieś w Rumunii, w okręgu Teleorman, w gminie Dracea